Oritsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oritsalo (ö i Södra Savolax), 
 Oritsalo (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar